Kämmerer steht für:

 Kämmerer, Finanzbeamter
 Kämmerer (Adelstitel), erbliches Hofamt
 Kämmerer (Kirche), Amt in kirchlichen Institutionen
 Kämmerer (Unternehmen), deutsche Papierfabrik
 Kammerherr, Hofamt
 Camerlengo (Kardinalkämmerer), Kammerherr des Papstes

Kämmerer oder Kaemmerer ist der Familienname folgender Personen:

 August Alexander Kämmerer (1789–1858), deutscher Geologe und Apotheker
 Carl Kaemmerer (1820–1874), deutscher Kaufmann und Politiker, MdR
 Carl Gustav Kämmerer (1833–1888), deutscher Seifensieder
 Christoph Ludwig Kämmerer (1755–1797), deutscher Naturforscher
 Emmy Kaemmerer (* 1890), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Ferdinand Kämmerer (1784–1841), deutscher Rechtsgelehrter
 Franz Kämmerer (1868–1951), deutscher Orgelbauer
 Fred Kämmerer (* 1931), deutscher Ringer
 Frederik Hendrik Kaemmerer (1839–1902), niederländischer Maler
 Friedrich Bernhard Kämmerer (1777–1852), deutscher Stellmacher

 Gordon Kämmerer (* 1986), deutscher Schauspieler
 Hanne-Nüte Kämmerer (1903–1981), deutsche Textilkünstlerin

 Heinz Peter Kämmerer (1927–2017), deutscher Chirurg
 Janina Kämmerer (* 1998), deutsche Tischtennisspielerin
 Jörn Axel Kämmerer (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Oliver Kämmerer (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Peter Kämmerer (* 1941), deutscher Politiker (SPD), MdHB

 Thomas Richard Kämmerer (* 1962), deutscher Altorientalist, Verleger und Genealoge
 Tobias Kämmerer (* 1975), deutscher Journalist und Moderator
 Werner Kämmerer (* 1873), deutscher Bauingenieur und Luftfahrtunternehmer
 Wilhelm Kämmerer (1905–1994), deutscher Ingenieur und Kybernetiker
 Wilhelm Carl Robert Kämmerer, deutscher Politiker, MdL Schwarzburg-Rudolstadt
 Wilhelm Heinrich Kaemmerer (1820–1905), deutscher Kaufmann und Politiker
 Wolfgang Kämmerer (* 1946), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Kemmerer, Ort im Lincoln County, Wyoming, Vereinigte Staaten
 Kämmerer von Worms (Begriffsklärung)
 Cämmerer
 Caemmerer
 Kammerer
 Kämmer
 Cubicularius